Alberto Colombo, italijanski dirkač Formule 1, * 23. februar 1946, Varedo, Milano, Italija.

Alberto Colombo je upokojeni italijanski dirkač Formule 1. V sezoni 1974 je osvojil prvenstvo Italijanske Formule 3. V svoji karieri Formule 1 je na treh dirkah v sezoni 1978, toda na nobeni se mu ni uspelo kvalificirati na dirko.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

Živeči ljudje
Italijanski dirkači
Italijanski vozniki Formule 1
Dirkači Formule 1, ki niso nikoli štartali
ATS-ovi dirkači Formule 1